Nakamura (, « village du milieu »), est le  nom de famille japonais le plus courant.

Patronyme 

 Akihiko Nakamura (1990-), athlète japonais ;
 Aiko Nakamura (1983-), joueuse de tennis japonaise ;
 Akimasa Nakamura (1961-), astronome japonais ;
 Anju Nakamura (2000-), coureuse japonaise du combiné nordique ;
 Arisa Nakamura (1993-), actrice japonaise ;
 Daishin Nakamura (1966-), joueur de baseball japonais ;
 Emi Nakamura (1980-), économiste américaine ;
 Fuminori Nakamura (1977-), écrivain japonais, auteur de romans policiers ;
 Hikaru Nakamura (1987-), joueur d'échecs américain ;
 Hikaru Nakamura (1984-), mangaka japonaise ;
 Hiroshi Nakamura (1955), astronome japonais ;
 Hokuto Nakamura (1985-), footballeur japonais ;
 Katsuo Nakamura (1938-), acteur japonais ;
 
 Keito Nakamura (2000-), footballeur japonais ;
 Kenkichi Nakamura (1889-1934), poète japonais ;
 Kenzo Nakamura (1973-), judoka japonais ;
 Koichi Nakamura (1964-), chef d'entreprise japonais ;
 Kuniwo Nakamura (1943-2020), homme politique paluan ;
 Kusatao Nakamura (1901-1983), poète japonais ;
 
 Mai Nakamura (1979-), nageuse japonaise ;
 Mai Nakamura (1989-), nageuse synchronisée japonaise ;
 Misato Nakamura (1989-), judokate japonaise ; 
 Murao Nakamura (1886-1949), romancier et critique littéraire japonais ;
 Nakamura Nakazo I (1736–1790), acteur japonais du théâtre kabuki ; 
 Nakamura Kichiemon II (1944-2021), comédien du genre kabuki et costumier japonais ;
 Naoki Nakamura (1996-), sauteur à ski japonais ;
 Norihiro Nakamura (1973-), joueur de baseball japonais ;
 Reiko Nakamura (1982-), nageuse japonaise ;
 Ryoto Nakamura (1991-), joueur japonais de rugby à XV ;
 Shigekazu Nakamura (1958-), footballeur japonais ;
 Shin'ichirō Nakamura (1918-1997), écrivain japonais ;
 Shinsuke Nakamura (1980-), catcheur japonais évoluant à la  (WWE) ;
 Shuji Nakamura (1954-), scientifique américain d'origine japonaise ;
 Shunsuke Nakamura (1978-), footballeur japonais ;
 Sumire Nakamura (2009-), joueuse de go japonaise ;
 Tadashi Nakamura (1971-), footballeur japonais ;
 Taniko Nakamura (1943-), gymnaste artistique japonaise ;
 Tetsu Nakamura (1946-2019), médecin japonais ;
 Tsuko Nakamura (1943-), astronome japonais ;
 
 Yuji Nakamura (1956-), astronome amateur japonais ;
 Yukimasa Nakamura (1972-), judoka japonais ;
 Yurika Nakamura (1986-), athlète japonaise ;
 Yuriko Nakamura (1958-), compositrice et pianiste japonaise ;
 Yusuke Nakamura (1978-), artiste japonais ;
 Yuzo Nakamura (1942-2010), joueur de volley-ball japonais.

Pseudonyme 

 Aya Nakamura (de son vrai nom Aya Danioko) (1995-), chanteuse de RnB française.
 Mitsuo Nakamura (1911-1988), auteur de biographies et de pièces de théâtre japonais.

Personnages de fiction 
 Hiro Nakamura, personnage de la série télévisée américaine Heroes.

Géographie

Toponyme 

 Nakamura-ku, l'un des seize arrondissements spéciaux (ku) de la ville de Nagoya, au Japon.

Hydronyme 
 Nakamura-gawa, un fleuve de la préfecture d'Aomori, au Japon.

Voir aussi 
 (4219) Nakamura, un astéroïde
 Nakamura, album d'Aya Nakamura